Grusrörsnattsländor (Goeridae) är en familj av nattsländor. Enligt Catalogue of Life ingår grusrörsnattsländor i överfamiljen Limnephiloidea, ordningen nattsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen nattsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Goeridae 162 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattsländor